O Rio Ave ganhou a zona norte, o União de Leiria ganhou a zona centro e o Estoril ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1980 em Portugal
Futebol de 1981 em Portugal